Lijst van leden van de Rijksdag (1792)
 Lijst van leden van de Rijksdag (1803)